Оленьок (; ) е село в Якутия, Русия. Разположено е на брега на река Оленьок. Към 2016 г. има население от 2139 души.

Селото разполага с летище и историко-етнографски музей на северните народи.

Население

Климат 
Климатът в селото е субарктичен. Средната годишна температура е -11,6 °C, а средното количество годишни валежи е около 301 mm. Това е едно от най-студените населени места в северното полукълбо през зимата. Самите зими са много студени и продължават 8 месеца – от септември до май. Ледовете обикновено не се разтапят през лятото.

Източници 

Села в Якутия